Ю́лия Эммануи́ловна Бейгельзи́мер (родилась 20 октября 1983 года в Донецке, СССР) — украинская теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Юлии зовут Эммануил и Виктория.

Отец привёл уроженку Донецка в местный теннисный клуб, когда той было семь лет. Любимые покрытия — грунт и хард.

Спортивная карьера 
Уже в возрасте 17-ти лет в мае 2000 года Юлия дебютировала в составе сборной Украины в отборочных соревнованиях Кубка Федерации. В марте 2001 года совместно с россиянкой Анастасией Родионовой выиграла дебютный титул на турнире из цикла ITF в парном разряде. В июне того же года она впервые сыграла в основных соревнованиях WTA-тура, пробившись через квалификацию на турнир в Ташкенте. В дебютном матче на таком уровне Бейгельзимер проиграла американке Таре Снайдер. В июле она выигрывает первый одиночный титул на турнире ITF. В том же месяце в альянсе с Анастасией Родионовой смогла выйти в парный финал турнира WTA в Сопоте. За 2002 год украинская спортсменка смогла выиграть по три одиночных и парных титула на турнирах ITF. В июне того года она выступила в женском парном разряде на первом в карьере турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции.

В сентябре 2003 года Бейгельзимер сыграла на Большом шлеме и в основном одиночном турнире. Происходит это на Открытом чемпионате США, где в первом раунде она проигрывает Марии Санчес Лоренсо. В октябре в Ташкенте, сыграв в парном разряде с Татьяной Пучек Юлия завоевала свой дебютный титул WTA. В марте 2004 года она выиграла 50-тысячник ITF. На Открытом чемпионате Франции в первом раунде Бейгельзимер встретилась с седьмой ракеткой мира Дженнифер Каприати и смогла выиграть первый сет, но в итоге проиграла со счётом 2-6, 6-4, 4-6. На дебютном Уимблдоне она уже на старте сыграла с победительницей того турнира Марией Шараповой, проиграв 2-6, 1-6. В августе Юлия приняла участие в первых в своей карьере Олимпийских играх, которые проходили в Афинах. Выступив на них только в парном разряде, Бейгельзимер в дуэте с Татьяной Перебийнис проигрывает в первом же раунде.

В первой половине сезона 2005 года украинская теннисистка смогла выиграть семь парных трофеев на турнирах ITF, а в июле совместно с Мерваной Югич-Салкич победила на турнире WTA в Модене. В октябре она выигрывает в одиночках на 50-тысячнике ITF в Италии, а в ноябре на 25-тысячнике в Белоруссии. В июне 2006 года Юлия пробилась через квалификацию на Открытый чемпионат Франции, где проиграла в первом раунде Хиселе Дулко. В июле она выиграла 50-тысячник в Петанже. На Открытом чемпионате США на старте уступает Динаре Сафиной. В конце сентябре ей удаётся достигнуть высшей для себя позиции в мировом одиночном рейтинге (83-е место). В ноябре она смогла выиграть 25-тысячник ITF в Польше. В январе 2007 года на Открытом чемпионате Австралии она на старте проиграла Лоре Гренвилл. Также в первом раунде она уступает и на Открытом чемпионате Франции.

В 2010 году Юлия смогла выиграть два одиночных приза на турнирах ITF. В апреле 2012 года, пройдя квалификацию турнира в Барселоне. она впервые вышла в четвертьфинал на соревнованиях WTA, обыграв в основном турнире Александру Каданцу и Флавию Пеннетту. В мае 2013 года, пройдя квалификацию на Ролан Гаррос, Бейгельзимер после шестилетнего перерыва вновь выступила в основном женском турнире из серии Большого шлема, где проиграла в первом раунде Каролин Гарсие. В июле того же года в парном розыгрыше 100-тысячника ITF в Биаррице, выступив в альянсе с Ольгой Савчук. В октябре она выиграла индивидуальный 25-тысячник в Израиле. В апреле 2014 Бейгельзимер и Савчук выиграли совместный парный титул WTA на турнире в Катовице. В том же сезоне она пробивается на Открытый чемпионат Франции, но вновь проигрывает на старте на этот раз испанской теннисистке Карле Суарес Наварро. В марте 2015 года совместно с Савчук доходит до парного финала в Куала-Лумпуре, а в мае уже в паре с россиянкой Маргаритой Гаспарян побеждает на 100-тысячнике ITF в Трнаве.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (12)

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (58)

Победы (35)

Поражения (23)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Украины
Зал славы украинского тенниса